LS est une abréviation qui signifie :
 ligne spécialisée, en informatique et en télécommunication,
 Lausanne-Sports (homonymie), un club omnisports,
 Lucky☆Star, un manga et anime,
et aussi :
 Lato sensu, au sens large, en latin,
 LS, nom de scène du chanteur d'Afrodiziac.

LS est un code, qui signifie :
 Les Sables-d'Olonne, selon la liste des quartiers maritimes,
 Lesotho, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 .ls, selon la liste des Internet TLD (Top level domain)
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 Liechtenstein, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Suisse, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Jet 2, selon le code AITA des compagnies aériennes,
 Liberalna stranka, ancien parti libéral croate,
 Ligue savoisienne, ancien parti indépendantiste savoisien.

ls peut faire référence à :
 ls, une commande POSIX. (abréviation de list segments en anglais),

Code